Dom Bosco () steht für:
 Hl. Johannes Bosco (1815–1888), Ordensgründer der Salesianer Don Boscos
 CE Dom Bosco, brasilianischer Fußballklub aus Cuiabá

Dom Bosco heißen folgende geographischen Objekte:
 Dom Bosco (Minas Gerais), Gemeinde (município) in Minas Gerais, Brasilien
 Dom Bosco (Belo Horizonte), Stadtteil (bairro) von Belo Horizonte, Brasilien
 Dom Bosco (Cariacica), Stadtteil von  Cariacica, Espírito Santo, Brasilien
 Dom Bosco (Volta Redonda), Stadtteil von Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasilien
 zahlreiche Kirchen und Kapellen des portugiesischsprachigen Raumes, siehe Don-Bosco-Kirche
 zahlreiche Schulen, siehe Don-Bosco-Gymnasium

Siehe auch:
 Don Bosco (Begriffsklärung) – dort auch zu anderen Sprachen
 Liste Johannes Bosco als Namensstifter